Raymondin peut faire référence à :

Raymondin, mari de la fée Mélusine. Selon la légende, il est à l'origine de la famille des comtes de Lusignan.

Le Raymondin, confiserie poitevine

Homonymie